Návrší je přírodní vyvýšenina a zvláště může označovat:

 přírodní útvar
 Baldov neboli Baldovské návrší v okrese Domažlice
 Krkavčí skály neboli Krkavčí návrší v okrese Liberec
 Pískové návrší v okrese Liberec
 Stříbrné návrší, hora v Krkonoších
 Vrbatovo návrší, hora v Krkonoších
 Zlaté návrší, hora v Krkonoších
 Návrší (přírodní památka), přírodní památka v okrese Brno-venkov

 ostatní
 Návrší (Tuřany), část obce Tuřany v okrese Cheb